Silver Lake Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Silver Lake Historic District (Indiana), ID-Nr. 92001148
 Silver Lake Historic District (New Jersey), ID-Nr. 99000270